Cristea este un nume de familie care se poate referi la:
 Adrian Cristea (fotbalist) (n. 1983), fotbalist român
 Adrian Cristea (opozant anticomunist) (n. 1936), opozant al regimului comunist
 Alexandru Cristea (1890–1942), preot, dirijor de cor, compozitor și profesor de muzică din Regatul României
 Andi Cristea (n. 1982), politician român
 Andrei Cristea (n. 1984), fotbalist român
 Aurelia Cristea (n. 1968), politician român
 Călin Cristea (n. 1988), fotbalist român
 Cătălina Cristea (n. 1975), jucătoare de tenis din România
 Dan Cristea (n. 1951), informatician, matematician, cercetător, profesor universitar și scriitor român
 Dan Cristea (schior) (n. 1949), schior român
 Daniel Cristea-Enache (n. 1974), critic literar român 
 Dinu Cristea (1911-1991), atlet român 
 Eugen Cristea (n. 1952), actor român de teatru și film
 Gabriela Cristea (n. 1974), prezentatoare de televiziune
 Gabriela Cristea (deputat) (n. 1947), politician român
 George Cristea Nicolescu (1911–1967), istoric și critic literar
 Gheorghe Cristea (n. 1952), politician român
 Gherasim Cristea (1914-2014), cleric ortodox român, episcop al Episcopiei Râmnicului
 Gică Cristea (1937-2004), lăutar și acordeonist român
 Ioan Cristea (delegat) (1879-1945) deputat în Marea Adunare Națională
 Ioan Cristea (deputat) (n. 1964), politician român
 Ion I. Cristea (1938-1965), matematician român
 Iulian Cristea (n. 1994), fotbalist român
 Marin Cristea (1934-2014), politician român
 Miloș Cristea (1931–2003), arhitect român
 Miron Cristea (1868–1939), publicist, filolog, teolog, prim-ministru al României și primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și, ales membru de onoare al Academiei Române
 Nicodim Cristea (secolul al XIX-lea-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională
 Nicolae Cristea (comunist) (1906-1943), comunist român,
 Nicolae Cristea (delegat din Sita Buzăului) (1889-secolul XX), deputat Sita Buzăului în Marea Adunare Națională
 Nicolae Cristea (notar) (1882-secolul al XX-lea), deputat din Ocna Mureș în Marea Adunare Națională
 Olga Cristea (n. 1987), atletă moldoveană 
 Paul Dan Cristea (1941-2003), inginer electronist și fizician român, membru corespondent al Academiei Române
 Petre Cristea (1909-1995), pilot de curse auto român
 Petru Cristea (1879-1942), delegat al comunei Nojorid la Marea Adunare Națională
 Radu Călin Cristea (1955-2020), critic literar, scriitor, eseist și jurnalist român
 Romulus Cristea (1967-2020), jurnalist și revoluționar român
 Sorin Cristea (n. 1951), politician român
 Tudor Cristea (1945-2019), poet, prozator, critic literar și publicist român
 Vasile Cristea (1906–2000), episcop catolic român de rit bizantin
 Valerian Cristea (n. 1950), politician moldovean, viceprim-ministru în Guvernul Republicii Moldova
 Valeriu Cristea (1937–1999), critic literar român 
 Victor Cristea (n. 1949), profesor și om politic român, primar al municipiului Vaslui

Vezi și 
 Cristea (prenume)

Nume de familie românești